RFA Wave Ruler puede referirse a los siguientes buques auxiliares:
 RFA Wave Ruler (A212), buque tanque de la clase Wave de 1946.
 RFA Wave Ruler (A390), buque tanque de la clase Wave de 2003.